Тип 65

 Тип 65 — тайваньский автомат
 Тип 65 — японский пистолет-пулемёт 1960х годов
 Тип 65 — китайский спаренный вариант советской зенитной установки 61-К.
 Тип 65 — советская реактивная торпеда с ядерным зарядом.